{{Административная единица
 |Цвет1                            = 
 |Русское название                 = Эден
 |Оригинальное название            = 
 |Герб                             = 
 |Флаг                             = 
 |Страна                           = 
  |lat_dir = S |lat_deg =33 |lat_min =45 |lat_sec =0
  |lon_dir = E |lon_deg =22 |lon_min =0 |lon_sec =0
  |region     = 
  |type       =
  |уровень    = 
  |CoordScale =  
 |Гимн                             = 
 |Статус                           = Районный муниципалитет
 |Входит в                         = Западно-Капскую провинцию
 |Включает                         = 7 муниципалитетов
 |Столица                          = Джордж
 |Крупный город                    = 
 |Крупные города                   = 
 |Образование                      = 
 |Упразднение                      = 
 |Глава                            = 
  |Название главы                  = 
 |Глава2                           = 
  |Название главы2                 = 
 |ВВП                              = 
  |Год ВВП                         = 
  |Место по ВВП                    = 
  |ВВП на душу населения           = 
  |Место по ВВП на душу населения  = 
 |Язык                             = 
 |Языки                            = африкаанскоса
 |Население                        = 574 265
  |Год переписи                    = 2011 год
  |Процент от населения            = 9,86
  |Место по населению              = 3
  |Плотность                       = 24,6
  |Место по плотности              = 
  |Национальный состав             = 
  |Конфессиональный состав         = 
 |Площадь                          = 23 331
  |Процент от площади              = 18,02
  |Место по площади                = 2
 |Максимальная высота              = 
 |Средняя высота                   = 
 |Минимальная высота               = 0
 |Карта                            = Map of South Africa with Eden highlighted (2011).svg
  |Размер карты                    = 
 |Карта административной единицы   = 
 |Часовой пояс                     = UTC+2
 |Аббревиатура                     = 
 |ISO                              = 3166-2
 |FIPS                             = 
 |Телефонный код                   = 044 803
 |Почтовые индексы                 = 6530.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт района 
 Официальный сайт районного консула 
 Seat Calculation Detail — Eden, South Cape DC  на сайте elections.org.za, 20 мая 2011

Районы ЮАР
Западно-Капская провинция